Enckhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Enckhausen (1799–1885), deutscher Organist, Komponist und Gesangslehrer

 Malwine Enckhausen (1843–1932), Pseudonym: I. Herzog, deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Enkhausen